200 богатейших бизнесменов России — 2017 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2017 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике:

 Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
 Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
 Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
 В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Данный список стал 14-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был подсчитан в 2004 году. Минимальный порог попадания бизнесменов в список, составил рекордные 500 млн долларов. Список составлен в апреле 2017 года.

Список

Топ десять

11—96 место

Примечания

Ссылки 
 200 богатейших бизнесменов России — 2017 — Forbes
 Таблица 200 богатейших бизнесменов России — 2017 — Forbes

Россия